Tångasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tångasjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (2 ha)
Tångasjön, Småland, sjö i Alvesta kommun och Växjö kommun,  (31,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn